Джон Роберт Мартиндейл (; ) — британский , , , византинист, просопограф, специализирующийся на позднеримской и ранневизантийской истории. Наиболее известен как соавтор организованного Арнольдом Джонсом труда «Просопография поздней римской империи».

Биография 
Родился в 1935 году. Получил образование в Брасенос-колледже, Оксфорд, где в 1958 году окончил бакалавриат гуманитарных наук, позже стал магистром, а в 1961 году — степень бакалавра литературы. В 1961 году защитил диссертацию под руководством профессора древней истории Кембриджского университета Арнольда Джонса. Джонс предложил ему поучаствовать в его проекте по просопографии поздней Римской империи. Мартиндейл согласился принять участие в работе, первоначальный вариант которой задумал Теодор Моммзен, и стал работать ассистентом Джонса в том же году.

После окончания Оксфорда в 1961 году Мартиндейл перешёл в Колледж Иисуса, Кембридж, где до 1971 года работал в качестве старшего преподавателя классики. Джонс отметил в 1964 году, что Мартиндейл к тому времени уже проверил все даты и ссылки в Кодексе Феодосия, Кодексе Юстиниана и Новеллах Феодосия II, «достижение, которое, несомненно, могло бы претендовать на тринадцатый подвиг Геракла». После смерти профессора Джонса в 1970 году Джон всё больше концентрировался на руководстве проектами по просопографии, которые финансировались Британской академией. Большая часть работы Мартиндейла в 1970-х и 1980-х годах была связана со вторым и третьим томами «Просопографии поздней римской империи». В дальнейшем же он работал над просопографией  и  истории.

Труды

Примечания

Литература 
 

Византинисты
Специалисты по древнеримской истории
Выпускники Оксфордского университета
Профессора Кембриджского университета